«Feel This Moment» () — песня рэпера Pitbull с участием певицы Кристины Агилеры. Песня была выпущена 22 февраля 2013 года в качестве четвертого сингла с альбома Питбуля Global Warming, который был выпущен в 2012 году. В ней использована мелодия из песни «Take On Me» группы a-ha. Композиция получила в целом положительные отзывы от музыкальных критиков. Она имела коммерческий успех, достигнув 8-го места в американском Billboard Hot 100 и была сертифицирована как 4x платиновой в октябре 2020 года. За пределами США песня достигла пика в первой десятке чартов во многих странах, включая Австралию, Канаду, Германию, Швейцарию и Великобританию.

История
16 октября 2012 года официальный сайт Питбуля предоставил список возможных соавторов, которые, как ожидается, появятся на его альбоме, Кристина Агилера была одной из них. Фрагмент трека продолжительностью 1 минута 37 секунд просочился в интернет 23 октября 2012 года, в то время как полный трек был представлен 13 ноября 2012 года.

Критика
Сингл получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков. Дэвид Джеффрис из AllMusic выбрал песню в качестве одного из выдающихся треков альбома, назвав ее великолепным дискотечным взрывом. Журналист Entertainment Weekly Рэй Рахман сказал, что это лучшая песня на альбоме. Сара Годфри из Washington Post согласилась, рекомендуя трек как один из трех лучших на альбоме. Микаэль Вуд из Los Angeles Times написал, что синти-поп-диковинка 80-х годов A-ha «Take On Me» превратилась в песню для девичника в Лас-Вегасе.

Трек-лист
 Digital download
 "Feel This Moment"  – 3:49
 CD single
 "Feel This Moment"  – 3:51
 "Don't Stop the Party"  – 3:36
 Remixes
 "Feel This Moment"  – 6:32

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки

Песни Pitbull
Песни Кристины Агилеры
Синглы RCA Records
Синглы Sony Music Entertainment
Синглы, возглавлявшие хит-парад Чехии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши